Favara (Italië), een gemeente in de Italiaanse provincie Agrigento in de regio Sicilië.
Favara (Spanje), een gemeente in de Spaanse provincie Valencia in de regio Valencia.